Chuck Schumer (1950-), sénateur des États-Unis pour l'État de New York depuis 1999. 
 Amy Schumer (1981-), humoriste de stand-up, actrice et scénariste américaine.
 Inside Amy Schumer, série télévisée américaine créée et interprétée par Amy Schumer.

Homonymie
Homonymie de patronyme